Povázka může být:

 fascie – vazivový obal svalu či skupiny svalů
 povázka prorostlá (Myagrum perfoliatum) – rostlina, jediný druh stejnojmenného monotypického rodu z čeledě brukvovitých
 svízel povázka (Galium mollugo) – vytrvalá bylina z čeledi mořenovitých.